Limehouse Blues – brano musicale
 Limehouse Blues – film del 1934 diretto da Alexander Hall

Pagine correlate 
 Limehouse (disambigua)